Krzysztof Radziwiłł Piorun (1547-1603) – hetman wielki litewski, wojewoda wileński, podkanclerzy litewski, kasztelan trocki
 Krzysztof II Radziwiłł (1585-1640) – hetman wielki litewski, wojewoda wileński, kasztelan wileński
 Krzysztof Mikołaj Radziwiłł (1898-1986) – działacz społeczny, senator II Rzeczypospolitej